Konversation est un client IRC pour KDE. Il est maintenu pour l'instant dans la section extragear de KDE, ce qui fait qu'il a son propre cycle de développement distinct du projet. Il implémente des fonctionnalités modernes comme le support multiserveurs, IPv6, SSL et UTF-8, et il est scriptable à l'aide de shell scripts.

C'est un logiciel libre distribué sous les termes de la licence GNU GPL.

Quelques fonctionnalités 
 Intégration de Konsole (en utilisant les Kparts)
 Intégration avec le KAddressbook
 Intégration avec KDE 4 (à partir de la version 1.2)
 Icônes de pseudonymes thémables
 Système d'alias pour les scripts
 OSD (On Screen Display)
 Support Blowfish
 Support IPv6
 UTF-8
 Scripts utiles (par exemple /google pour une recherche Google)
 Prise en charge du protocole Matrix.

Annexes

Articles connexes 
KVIrc
Xchat

Liens externes 

La page web du projet
Le manuel de Konversation
La page Konversation de BerliOS

Client IRC
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix
Logiciel KDE